Les Pachycephalosauridae (en français pachycéphalosauridés, nom tiré du grec et signifiant « lézard à tête épaisse ») est un clade de dinosaures ornithischiens. Les genres les plus connus sont Pachycephalosaurus (avec ses formes juvéniles « Stygimoloch » et « Dracorex »), et Stegoceras.

La plupart ont vécu au Crétacé supérieur, dans ce qui est maintenant l'Amérique du Nord et l'Asie. Ils étaient tous bipèdes, herbivores ou omnivores avec des crânes épais.

Description 
.]]
Chez certains fossiles, le sommet du crâne est bombé et atteint une épaisseur de plusieurs centimètres (jusqu'à  chez Pachycephalosaurus). Chez d'autres, souvent les femelles ou les jeunes, il est plat ou en forme de coin. Alors que, traditionnellement considérés comme des espèces ou même des familles différentes, les pachycéphalosaures à tête plate seraient des jeunes ou des femelles d'espèces à tête en dômes. Ces dômes sont souvent recouverts de nodules et/ou de pointes.

Taxons 
Les candidats au plus ancien pachycephalosauridé connu comprennent Ferganocephale adenticulatum vivant au Jurassique moyen dans l'actuel Kirghizistan et Stenopelix valdensis du Crétacé inférieur vivant dans l'actuelle Allemagne, bien que Sullivan doute que ces deux espèces soient des pachycéphalosaures.

On trouve, dans cette famille, les genres :
 Gravitholus
 Ornatotholus
 Pachycephalosaurus
 Prenocephale
 Stegoceras
 Texacephale
 Tylocephale
 Yaverlandia

Classification 
Le cladogramme suivant est modifié d'Evans et de ses collègues en 2013, il montre la position et le contenu des Pachycephalosauridae :

Références

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures non-aviens
 Liste de clades des reptiles disparus
 Pachycephalosaurus
 « Dracorex » 
 « Stygimoloch » 

Pachycephalosauria
Famille de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1945